Naile Sultan (figlia di Abdülmecid I) – principessa ottomana
Naile Sultan (figlia di Abdülhamid II) – principessa ottomana